«Greatest Hits» — збірка британського дівочого поп-гурту «Spice Girls». Випущена 9 листопада 2007 року.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Spice Girls